Yummy (film), een Belgische horrorfilm uit 2019
 Yummy (Justin Bieber), een nummer van de Canadese zanger Justin Bieber uit 2020
 Yummy (album), een album van de popgroep KC and The Sunshine Band
 Yummy yummy, een Hongkongse televisieserie